NBD steht für:

 Network Block Device, engl. für Netzwerk-Blockgerät
 Next Business Day, engl. für am nächsten Geschäftstag, üblicherweise im Service-Management
 North Bank Region, gambisches Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 Emirates NBD, Bankengruppe mit Schwerpunkt im Nahen Osten

Abkürzung